Чемпіонат Ірландії з футболу 2013 — 93-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Сент-Патрікс Атлетік.

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Слайго Роверз взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Ірландії 2013.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|28 жовтня/1 листопада 2013

|}

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 

2013
Ірландія